Camerata puede referirse a:
 Camerata Cornello, localidad y comune italiana de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía
 Camerata Nuova, localidad italiana de la provincia de Roma, región de Lazio
 Camerata Picena, localidad y comune italiana de la provincia de Ancona, región de las Marcas